Castanesi – abitanti di Castana
Castanesi – abitanti di Castano Primo